Manuel Dorrego (1787-1828),  militar e político argentino, governador de Buenos Aires, Argentina.
Estação Dorrego,  uma estação da linha B da rede de subterrâneos da Cidade de Buenos Aires, Argentina.
Coronel Dorrego (partido), um partido (município) da província de Buenos Aires, na Argentina.